Атенкике има више значења:

 Атенкике (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Атенкике (Либрес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику